Nederlandse Orgel Federatie
Nederlandsche Oliefabriek, later Calvé
Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming
Nederlandse Onderwijs Film
Night on Fire